Umiatsialivik bezeichnet:
 Umiatsialivik (Bucht, Nanortalik, nördlich), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Umiatsialivik (Bucht, Nanortalik, südlich), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Umiatsialivik (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Umiatsialivik (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Umiatsialivik (Bucht, Qaarusulik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Umiatsialivik (Bucht, Saqqarlersuaq) (Otto Havn), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Umiatsialivik (Insel), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Umiatsialivik (Sund), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland